Парламентские выборы на Каймановых Островах прошли 22 мая 2013 года. На ни избиралось 18 депутатов Законодательной ассамблеи. В декабре 2012 года правительство Объединённой демократической партии пало в результате вотума недоверия, её место заняло временное правительство, включившее членов бывшей ОДП, которые сформировали Народный национальный альянс. Основное соперничество на выборах проходило между Народным прогрессивным движением и Демократической партией. Две новые партии Народный национальный альянс и политическая группа Коалиция за Кайманы выдвинули лишь небольшое количество кандидатов.

В результате Народное прогрессивное движение получило 9 мест парламента и его лидер Олден МакЛафлен сформировал новое правительство. 

Это были последние выборы, проводившиеся по многомандатным округам, где избиратель мог подать столько голосов, сколько мандатов было в его избирательном округе.

Результаты 

* Каждый избиратель имел столько голосов, сколько мандатов было в его округе, поэтому общее количество голосов, отданных за различные партии, больше, чем количество избирателей.

Примечания 

Каймановы Острова
Выборы на Каймановых Островах
2013 год на Каймановых Островах